Morgenthau:
 Hans Joachim Morgenthau
 Henry Morgenthau
 Planul Morgenthau

Nume de familie